Svenljunga kan syfta på:

 Svenljunga kommun – en kommun i Västra Götalands län 1971–
 Svenljunga – en tätort i Västergötland, centralort i Svenljunga kommun
 Svenljunga socken – en  socken i Västergötland i Kinds härad
 Svenljunga landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1946
 Svenljunga köping – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1946–1971
 Svenljunga församling – en församling i Göteborgs stift –1992
 Svenljunga-Ullasjö församling – en församling i Göteborgs stift 1992–2006
 Svenljungabygdens församling – en församling i Kinds kontrakt i Göteborgs stift 2006–
 Svenljunga kyrka – en kyrkobyggnad i Svenljunga i Göteborgs stift
 Svenljunga-Ullasjö distrikt – ett distrikt i Svenljunga kommun och Västra Götalands län 2016–
 Svenljunga landsfiskalsdistrikt – ett landsfiskalsdistrikt i Älvsborgs län 1918–